I comuni della Macedonia del Nord  (in lingua macedone: oпштини, trasl. opštini; sing. oпштина, trasl. opština //) costituiscono l'unica suddivisione amministrativa del Paese e ammontano a 84.

L'odierno assetto amministrativo è il risultato della riorganizzazione compiuta nell'agosto 2004, quando il numero dei comuni fu ridotto dai 123 già contemplati a partire dal settembre 1996. Nell'epoca socialista, invece, il governo locale era organizzato in 34 ampi distretti amministrativi.

È tuttavia da considerare il caso particolare dei 10 comuni che costituiscono la Città di Skopje (Град Скопjе, Grad Skopje, o Grande Skopje), un'unità distinta e sovraordinata di autogoverno locale che assorbe competenze sia comunali che statali secondo una legge speciale.

La Macedonia del Nord viene considerata ripartita in otto regioni statistiche (регион, region //), basate struttura di influenza del principale comuni. Uno di questi, Skopje, include la Città di Skopje e l'area circostante.

Lista

Voci correlate 
 Suddivisioni della Macedonia del Nord
 Regioni della Macedonia del Nord

Altri progetti

Collegamenti esterni